Code
YTL est un code, qui signifie :
 livre, la monnaie de la Turquie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

 aéroport de Big Trout Lake, aéroport de Big Trout Lake dans l’État de l'Ontario (Canada), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Big Trout Lake a pour code OACI : CYTL